Takagi steht für:

 Takagi (Nagano), ein Ort in der japanischen Präfektur Nagano
 Takagi (Familienname), ein japanischer Familienname
 eine japanische Gottheit, siehe Takamimusubi
 (8942) Takagi, ein Asteroid des Hauptgürtels
 einen italienischen DJ und Musikproduzenten, siehe Takagi & Ketra

Siehe auch:
 Takagi-Sugeno-Regler